Андреевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР.

Дореформенные волости (XVI—пер. пол. XIX) 
 Андреевская волость - в составе Устюжского уезда (XVI—XVIII).

Пореформенные волости (с 1861)

Акмолинская область 
 Андреевская волость — в составе Татарского уезда Акмолинской области, затем — Омской губернии.

Витебская губерния 
 Андреевская волость — в составе Полоцкого уезда.

Владимирская губерния 
 Андреевская волость — в составе Александровского уезда. 
 Андреевская волость — в составе Владимирского уезда.

Екатеринославская губерния 
 Андреевская волость — в составе Александровского уезда. 
 Андреевская волость — в составе Бахмуткого уезда. 
 Андреевская волость — в составе Мариупольского уезда.

Калужская губерния 
 Андреевская волость — в составе Перемышльского уезда.

Ковенская губерния 
 Андреевская волость — в составе Россиенского уезда.

Костромская губерния 
 Андреевская волость — в составе Костромского уезда.

Нижегородская губерния 
 Андреевская волость — в составе Балахнинского уезда. 
 Андреевская волость — в составе Васильсурского уезда.

Область Войска Донского 
 Андреевская волость — в составе Миусского, затем Таганрогского округа.

Олонецкая губерния 
 Андреевская волость — в составе Каргопольского уезда.

Оренбургская губерния 
 Андреевская волость — в составе Челябинского уезда

Пензенская губерния 
 Андреевская волость — в составе Нижнеломовского уезда.

Пермская губерния 
 Андреевская волость — в составе Оханского уезда.

Полтавская губерния 
 Андреевская волость — в составе Гадячского уезда.

Рязанская губерния 
 Андреевская волость — в составе Сапожниковского уезда.

Самарская губерния 
 Андреевская волость — в составе Бузулукского уезда.

Саратовская губерния 
 Андреевская волость — в составе Балашовского уезда.

Смоленская губерния 
 Андреевская волость — в составе Бельского уезда.

Таврическая губерния 
 Андреевская волость — в составе Бердянского уезда. 
 Андреевская волость — в составе Феодосийского уезда.

Тамбовская губерния 
 Андреевская волость — в составе Борисоглебского уезда.

Тобольская губерния 
 Андреевская волость — в составе Тюкалинского уезда.

Томская губерния 
 Андреевская волость — в составе Каинскогно уезда. 
 Андреевская волость — в составе Мариинского уезда.

Уфимская губерния 
 Андреевская волость — в составе Бирского уезда.

Хартьковская губерния 
 Андреевская волость — в составе Змиевского уезда.

Ярославская губерния 
 Андреевская волость — в составе Романов-Борисовского уезда.

См. также 

 Андреевский округ
 
 
 
 
 
 Андреевский уезд